Долан ( — семь) — посёлок в Юстинском районе Калмыкии, входит в состав Эрдниевского сельского муниципального образования.

География 
Посёлок расположен в западной части Прикаспийской низменности в 16,6 километрах к юго-западу от посёлка Эрдниевский (центр СМО). Населённый пункт находится в южной части Юстинского района Калмыкии к востоку от автодороги регионального значения Утта - Цаган Аман в 109 километрах к юго-юго-западу от посёлка Цаган Аман (районный центр).

История 
Дата основания населённого пункта не установлена. Впервые обозначен на немецкой военной карте 1941 года. После депортации калмыков посёлок, судя по всему, пришёл в запустение. На административной карте Астраханской области 1956 года в качестве самостоятельного населённого пункта не отмечен.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения посёлка составляли казахи (82 %)

Примечания 

Населённые пункты Юстинского района